Оле́г Святосла́вич (956 — 976) — князь древлянський (970—977). Представник династії Рюриковичів. Син великого князя київського Святослава Хороброго. Брат князів Ярополка і Володимира. Загинув на початку міжусобної війни від рук Ярополка.

Біографія 
По смерті батька між Олегом і Ярополком спалахнула міжуособиця, приводом до якої стало вбивство Олегом Люта — сина Ярополкового воєводи Свенельда. Ярополк Святославич Київський, взяв стольний град Олега, Овруч (Вручий). При штурмі Олег загинув (упав у рів і був розчавлений тілами).

Олег загинув 6485 року, який перекладають як 977. Проти Олега за намовою Свенельда, сина якого Люта у 975 році вбив Олег, пішов Ярополк. Навряд чи Свенельд чекав би 2 роки для помсти за сином. Імовірно, тут більш пізній варіант Константинопольської ери 5509 до н. е., а не 5508 до н. е. А 6485-5509=976. Отже Олег помер у 976 році.

Олег загинув молодим, про його шлюб та дітей з руських літописів нічого не відомо. Деякі пізні чеські джерела XVI–XVII століть розповідають, що в Олега був син, який подався до Чехії й став родоначальником знатного моравського роду Жеротинів (). З огляду на те, що брат Олега Володимир Святославич у той час одружився з чешкою Олавою, а Ярополк, як відомо з незалежних джерел, вступив у спілку з німецьким імператором Оттоном ІІ Рудим, супротивником Чехії, ця легенда схожа на правду.

Сім'я 

 Батько:  
 Матір: Предслава, угорка
 Брати:

Родовід

Пам'ять 
У Овручі існує вулиця Князя Олега

Примітки

Бібліографія

Джерела 
  Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша . (Книги I—VI): текст, перевод, комментарий — Москва: Памятники исторической мысли, 2004.

Монографії

Довідники 
 Котляр М.Ф. Олег Святославич  //

Посилання 

 Dynastia Rurykowiczów 1

Рюриковичі
Князі древлянські
Померли 977
Поховані в Десятинній церкві
Померли в Овручі
Люди, на честь яких названі населені пункти
Правителі Європи X століття